Лев Кузнецо́в:
 Кузнецов, Лев Александрович (1934—2015) — советский ботаник.
 
 Кузнецов, Лев Леонтьевич (1944—2008) — советский и российский оперный певец. 
 Кузнецов, Лев Михайлович (1928—2006) — советский и российский нефтяник, генеральный директор ПО «Саратовнефтегаз» и «Союзнефтегазпереработка».
 Кузнецов, Лев Николаевич (1929—1987) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Кузнецов, Лев Фёдорович (1930—2015) — советский фехтовальщик, тренер.